Denkmalzone Jüdischer Friedhof ist die amtliche Bezeichnung von:

 Jüdischer Friedhof Ahrweiler
 Jüdischer Friedhof (Altenbamberg)
 Jüdischer Friedhof Alzey
 Jüdischer Friedhof (Andernach)
 Jüdischer Friedhof (Bad Kreuznach)
 Jüdischer Friedhof (Bad Neuenahr)
 Jüdischer Friedhof (Betzdorf)
 Jüdischer Friedhof (Bingen am Rhein)
 Jüdischer Friedhof (Birkenfeld)
 Jüdischer Friedhof (Bollendorf)
 Alter jüdischer Friedhof (Cochem)
 Neuer jüdischer Friedhof (Cochem)
 Jüdischer Friedhof (Deidesheim)
 Jüdischer Friedhof (Dromersheim)
 Jüdischer Friedhof (Essenheim)
 Jüdischer Friedhof (Enkirch)
 Jüdischer Friedhof (Fell)
 Jüdischer Friedhof (Frücht)
 Jüdischer Friedhof (Gaulsheim)
 Jüdischer Friedhof (Gondorf)
 Jüdischer Friedhof (Grünstadt)
 Jüdischer Friedhof (Hahnheim)
 Jüdischer Friedhof (Kaiserslautern)
 Jüdischer Friedhof (Kirn)
 Jüdischer Friedhof (Kirrweiler)
 Jüdischer Friedhof (Könen)
 Jüdischer Friedhof (Koblenz)
 Jüdischer Friedhof (Landau in der Pfalz)
 Jüdischer Friedhof (Leiwen)
 Jüdischer Friedhof (Mainz)
 Jüdischer Friedhof (Mayen)
 Jüdischer Friedhof (Meedersheim)
 Jüdischer Friedhof (Miesenheim)
 Jüdischer Friedhof (Niederbieber)
 Jüdischer Friedhof (Nieder-Ingelheim)
 Jüdischer Friedhof Nieder-Wiesen
 Jüdischer Friedhof (Oberemmel)
 Jüdischer Friedhof (Obermoschel)
 Jüdischer Friedhof (Obrigheim, Pfalz)
 Jüdischer Friedhof (Obrigheim)
 Jüdischer Friedhof (Osterspai)
 Jüdische Friedhöfe in Pirmasens
 Jüdischer Friedhof (Planig)
 Jüdischer Friedhof (Rhens)
 Jüdischer Friedhof (Rommersheim)
 Jüdischer Friedhof (Sayn)
 Jüdischer Friedhof (Schifferstadt)
 Jüdischer Friedhof (Schweich)
 Jüdischer Friedhof (Seibersbach)
 Jüdischer Friedhof (Simmern)
 Jüdischer Friedhof (Sohren)
 Friedhof Speyer #Denkmalzone Neuer Friedhof
 Jüdischer Friedhof (Thallichtenberg)
 Alter Jüdischer Friedhof Trier #Jüdischer Friedhof an der Weidegasse
 Jüdischer Friedhof (Waldlaubersheim)
 Jüdischer Friedhof Wallertheim
 Jüdischer Friedhof (Wallhausen)
 Jüdischer Friedhof (Westerburg)
 Alter jüdischer Friedhof (Wörrstadt)
 Neuer jüdischer Friedhof (Wörrstadt)
 Heiliger Sand, Worms
 Jüdischer Friedhof (Würzweiler)